Reprezentacja Węgier w koszykówce mężczyzn - męska reprezentacja koszykarska reprezentująca Węgry w rozgrywkach międzynarodowych. Drużyna jest 4-krotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich oraz 14-krotnym uczestnikiem mistrzostw Europy. Również Mistrzowie Europy z roku 1955, 3-krotni medaliści ME.

Osiągnięcia

Eurobasket

Igrzyska Olimpijskie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Węgierkiego Związku Piłki Koszykowej

Koszykówka na Węgrzech
Węgry
Węgierskie reprezentacje narodowe